Mönch Orgelbau ist ein Orgelbauunternehmen in Überlingen am Bodensee.

Geschichte 
Mit Xaver Mönch (1843–1907) begann 1875 der Orgelbau der Familie Mönch in Überlingen. Dort hatte der Orgelbau damals schon Tradition. Bekannte Orgelbauer wie Johann Georg Aichgasser, dessen Nachfolger Johann Baptist Lang und ab 1816 die Tradition fortsetzend Anton Hieber war, lebten und arbeiteten hier.

Ab 1907 leitete Otto Mönch (1876–1954) die väterliche Werkstatt. Es folgte 1954 der Enkel des Gründers, Karl-Otto Mönch (1909–1983), ab 1972 mit Horst F. Prachtel (1934–1986) als Teilhaber. 1975 löste Peter Mönch (* 1952) seinen Vater ab. Die Firma hieß damals Mönch und Prachtel. 1986 starb Horst F. Prachtel bei einem Verkehrsunfall. Zwei Jahre später bekam Peter Mönch Unterstützung in der Unternehmensleitung durch seinen Bruder Hans Mönch (* 1956).

Beziehungen zu anderen Orgelbauern 
Bereits 1873 gründete Xaver Mönch zusammen mit Wilhelm August Schwarz eine Orgelbauwerkstätte. Allerdings trennten sich die beiden Firmeninhaber schon 1875 wieder und führten jeweils ihr eigenes Unternehmen weiter.

Albert Reiser (1874–1947) lernte das Orgelbauhandwerk unter anderem bei Firma Mönch.

Josef Zeilhuber sen. (1889–1964) arbeitete von 1908 bis 1927 bei Otto Mönch, ab 1914 als Werkstattmeister. Auch sein Sohn Josef Zeilhuber jun. wurde bei Mönch ausgebildet.

Gunnar Schmid (* 1967) erlernte den Orgelbau ab 1988 bei der Firma Mönch.

Werke (Auswahl)

Weblinks 

 Homepage von Mönch Orgelbau
 Liste der Instrumente von Mönch Orgelbau GmbH & Co. KG beim Bund Deutscher Orgelbaumeister e.V.
 Mönch Orgelbau im Orgelverzeichnis Schmidt
 Organ index: Xaver Mönch, Mönch & Prachtel, Mönch Orgelbau

Einzelnachweise 

Monch
Unternehmen (Überlingen)
Gegründet 1875
Produzierendes Unternehmen (Bodenseekreis)